Freedom Downtime  és un documental 2001 documental simpàtic amb el condemnat pirata informàtic Kevin Mitnick, dirigit per Emmanuel Goldstein i produït per 2600 Films.

El documental se centra en el destí de Mitnick, que es diu que havia estat mal representat al llargmetratge   Takedown  (2000) produït per Miramax i adaptat del llibre pel mateix nom de Tsutomu Shimomura i John Markoff, que es basa en esdeveniments disputats. La pel·lícula també documenta diversos aficionats a la informàtica que es dirigeixen a través dels Estats Units buscant representants de Miramax i demostrant el seu descontentament amb certs aspectes del guió de Bootleg del Takedown que havien adquirit. Un dels seus principals punts crítics va ser que el guió va acabar amb Mitnick sent condemnat per complir una pena de presó de llarga durada, mentre que, en realitat, en el moment de la producció de la pel·lícula, Mitnick ni tan sols havia tingut un judici, però tanmateix va ser empresonat per cinc. anys sense fiança en una instal·lació d'alta seguretat. Freedom Downtime també afecta el que els va passar a altres hackers després de ser condemnats. També s'aborda el desenvolupament del moviment lliure de Kevin.

A la pel·lícula apareixen diverses figures notòries i icòniques de la comunitat pirateria informativa, entre les quals hi ha Phiber Optik (Mark Abene), Bernie S (Ed Cummings), Alex Kasper, i el director Eric Corley. El 'Freedom Downtime' intenta comunicar una visió diferent de la comunitat de pirates informàtics de la que mostra generalment el mainstream media, i els hackers són representats com a persones curioses que rarament tenen intenció de causar danys, provocades pel desig d'explorar i realitzar bromes. La pel·lícula continua qüestionant la racionalitat de situar els pirates informàtics que van "per sobre de la línia" al mateix entorn que els delinqüents greus.

També inclou entrevistes amb persones relacionades amb Mitnick i la cultura hacker en general. Els autors de,ex parella Katie Hafner i John Markoff, apareixen en papers molt diferents. Si bé l'empatia de Hafner per Mitnick s'ha mostrat creixent, Markoff continua defensant el seu llibre crític i articles al The New York Times sobre el pirata informàtic. Markoff es ridiculitza quan el narrador, el director Goldstein (el propi hacker), assenyala els seus errors de fet durant l'entrevista. Reba Vartanian, l'àvia de Mitnick, també apareix en diversos segments d'entrevistes. A més, els advocats, amics i llibertaris donen la seva visió de la història. Vídeo i entrevistes de les convencions DEF CON i Els pirates informàtics del planeta Terra intenten dissipar alguns mites dels pirates informàtics i confirmar-ne d'altres.

La pel·lícula es va estrenar a H2K, el 2000 H.O.P.E. Convenció. Després d'això, la pel·lícula va veure una estrena teatral independent i limitada i es va mostrar als festivals de cinema. Va ser llançat a VHS i venut a través del lloc web 2600 .

El juny de 2004, es va publicar un DVD. El DVD inclou una gran quantitat de material addicional repartit en dos discos, incloses tres hores de metratge addicionals, una entrevista amb Kevin Mitnick el gener del 2003 (poc després que finalitzés el seu llançament supervisat) i diversos DVD. També inclou subtítols en 20 idiomes, proporcionats per voluntaris.

Referències

Enllaços externs 
 Veure / Descarregar Freedom Downtime de Archive.org